Аарон Берр (1756—1836) — віце-президент США (1801—1805). Урядовець і політичний лідер.
 Реймонд Берр (1917—1991) — канадсько-американський актор.
 Річард Берр (* 1955) — американський політик-республіканець; член Сенату США.

 Берр Вільямс (1909—1981) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Берр-л'Етан — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Берр-лез-Альп — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Етан-де-Берр — озеро лагунного типу в Провансі.